Гигинеишви́ли (Гигинейшви́ли) () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Антоний (Гигинейшвили) (в миру Симон Шеварденович Гигинейшвили; 1882—1956) — епископ Грузинской православной церкви, Митрополит Сухумский и Абхазский.
 Гигинеишвили, Реваз Давидович (Резо Гигинеишвили, род. 1982) — российский режиссёр и сценарист.
 Гигинейшвили, Николай Симонович — специалист по каракулеводству, старший научный сотрудник ВНИИЖ ВАСХНИЛ, лауреат Государственной премии СССР (1982).
 Гигинеишвили, Платон Георгиевич (1879—1949) — врач и общественный деятель

См. также 
 Гигинеишвили (род)